Dolphin of Dolphins kan verwijzen naar:
 Dolphin (software), een bestandsbeheerder van KDE 4
 Douglas Dolphin, een vliegtuig uit de jaren 1930 van de Douglas Aircraft Company
 Dolphin (DC Comics), een stripfiguur
 Dolphin (emulator), een Nintendo GameCube- en Wii-emulator voor Windows, Mac en Linux
 Dolphin (Alexander Rybak), een liedje van de Noorse artiest Alexander Rybak
 Dolphin FC, de naam van verschillende voetbalteams
 Dolphin Stadium, een stadion in Miami, sinds 2016 Hard Rock Stadium
 Dolphin-klasse, een Israëlische onderzeebootklasse
 HMS Dolphin, de naam van verschillende Britse marineschepen
 USS Dolphin, de naam van verschillende Amerikaanse marineschepen
 Ecco the Dolphin, een computerspel uit 1992 voor de Sega Mega Drive
 Mercury Dolphin, een scooter
 Miami Dolphins, een American football-team
 Dolphin, de Engelse benaming voor een dolfijn
Dolphin piercing
dolphin (26 voets zeilschip) ontwerp van van de Stadt

Films:
 Dolphins (2000), een Amerikaanse IMAX-film uit 2000
 Dolphins (2007), een Britse film uit 2007

Zie ook
 Dolfijn